Геннадий Александрович Зубов (; род. , Коммунарск, Ворошиловградская область) — украинский футболист, полузащитник, тренер. Заслуженный тренер Украины (2019). Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором выступал 10 лет, сыграл 223 матча и забил 57 голов в чемпионате Украины. Также выступал за клубы «Сталь» Алчевск, «Ильичёвец» Мариуполь, «Металлург» Донецк, «Заря» Луганск. Последним клубом Зубова был луганский «Коммунальник», выступающий во второй лиге чемпионата Украины, с которым в октябре 2007 года футболист расторг контракт. В январе 2008 года тренировался с алчевской «Сталью», но в заявку на чемпионат включён не был. В 30 лет завершил карьеру игрока.

С 1996 по 2003 годы провёл 29 матчей и забил 3 гола в составе национальной сборной Украины.

В июле 2008 года перешёл на тренерскую работу в футбольной академии донецкого «Шахтёра», где он занимался с командой юношей до 15 лет. Одними из его воспитанников с которыми Геннадий работал в академии были Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Алексей Кащук, Максим Чех. В 2019 году стал ассистентом главного тренера молодежного состава.

Стиль игры 
Обладал высокой стартовой скоростью и хорошей технической подготовкой. Защитники противоборствующих команд «стонали» от скоростных рывков по правой бровке юркого, шустрого Зубова

Статистика выступлений

Клубная 
{| class="wikitable" style="font-size:100%; text-align: center;"
|-
!rowspan="2" width="125"|Клуб
!rowspan="2"|Сезон
!colspan="2"|Чемпионат
!colspan="2"|Кубок
!colspan="2"|Еврокубки
!colspan="2"|Всего
|-
!width="35"|Игры
!width="35"|Голы
!width="35"|Игры
!width="35"|Голы
!width="35"|Игры
!width="35"|Голы
!width="35"|Игры
!width="35"|Голы
|-
|rowspan="2"|Сталь
|1993-94
|15||1||1||0||-||-||16||1
|-
|1994-95
|12||2||2||0||-||-||14||2
|-
|rowspan="10"|Шахтёр
|1994-95
|7||1||3||1||-||-||10||2
|-
|1995-96
|25||6||4||1||1||0||30||7
|-
|1996-97
|27||4||7||0||4||0||38||4
|-
|1997-98
|30||7||4||2||6||2||40||11
|-
|1998-99
|27||4||6||2||4||0||37||6
|-
|1999-00
|26||12||3||2||3||0||32||14
|-
|2000-01
|24||9||5||0||12||3||41||12
|-
|2001-02
|23||8||6||0||6||1||35||9
|-
|2002-03
|17||4||5||2||3||0||25||6
|-
|2003-04
|17||2||5||0||1||0||23||2
|-
|rowspan="1"|Ильичёвец
|2004-05
|14||4||2||1||3||0||19||5
|-
|rowspan="1"|Металлург Д
|2005-06
||-||-||1||0||-||-||1||0
|-
|rowspan="1"|Сталь
|2005-06
|5||0||1||0||-||-||6||0
|-
|rowspan="1"|Заря
|2006-07
|11||2||1||0||-||-||12||2
|-
|rowspan="1"|'Коммунальник
|2007-08
|8||0||1||0||-||-||9||0
|-
!colspan="2"|Всего за Шахтёр
!223!!57!!48!!10!!40!!6!!311!!73
|-
!colspan="2"|Всего за карьеру
!288!!66!!57!!11!!43!!6!!388!!83
|-
|}

 Достижения 
 Чемпион Украины: 2002
 Серебряный призёр чемпионата Украины (7): 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004
 Обладатель Кубка Украины (4): 1997, 2001, 2002, 2004
 Бронзовый призёр юношеского чемпионата Европы 1994 года.
 Медаль «За труд и победу» (2011)
 Заслуженный тренер Украины (2019).

 Литература 
 Виктор Хохлюк.'' «Голеадоры». — 2012. — с. 101. ISBN 978-966-158-934-5

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Сталь» Алчевск
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Шахтёр-2»
Игроки ФК «Шахтёр-3»
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Коммунальник» Луганск
Футбольные тренеры Украины